FFO steht für:
 Flugfunkforschungsinstitut Oberpfaffenhofen, Vorgänger von Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
 Bahnhof Frankfurt (Main) Ost
 Frankfurt (Oder) (DE FFO nach UN/LOCODE)
 Funds From Operations, eine Finanzkennzahl
 Wright-Patterson Air Force Base in den Vereinigten Staaten (IATA-Code)

Abkürzung